Квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу 2014 станет первым раундом отборочного турнира к финальному стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2014.

52 команд были поделены на 13 групп по 4 команды, в которых команды сыграют между собой по одному матчу дома и на выезде, одна из команд в каждой группе примет у себя матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и команда, набравшая наибольшее количество очков среди занявших 3 места, проходят в элитный раунд. Венгрия автоматически попала в финальную часть на правах хозяина, Испания автоматически прошла в элитный раунд как команда с наивысшим коэффициентом. Жеребьевка квалификационного раунда прошла 5 декабря 2012 в Ньоне, Швейцария. Матчи пройдут осенью 2013.

Жеребьевка 
52 команды, участвующие в квалификационном раунде, были поделены на 2 корзины соответственно рейтингу юношеских сборных до 19 лет. До жеребьевки УЕФА подтвердил, что, по политическим причинам, Армения и Азербайджан не будут принимать матчи своих групп, если они попадут в одну группу из-за конфликта на территории Нагорного Карабаха, так же как и Грузия и Россия из-за конфликта на территории Южной Осетии. Исполнительный Комитет УЕФА принял Гибралтар в качестве временного члена УЕФА 1 октября 2012. Решение по допуску Футбольной Ассоциации Гибралтара как полноценного члена УЕФА будет принято на 37-м дежурном конгрессе УЕФА в Лондоне в мае 2013.

Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Бомбардиры

Примечания 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)